El término hormiguerito cenizo puede referirse a:

 hormiguerito cenizo, un nombre común de la especie de ave Thamnomanes schistogynus;

 hormiguerito cenizo, el nombre común de la especie de ave Myrmotherula grisea en Perú.